Dambergs ist der Familienname folgender Personen:

 Mārtiņš Dambergs (* 1988), lettischer Rechtsanwalt und Sportfunktionär
 Valdemārs Dambergs (1886–1960), lettischer Schriftsteller
 Voldemārs Dambergs (1899–1965), sowjetischer (lettischer) Lehrer

siehe auch
 Damberg